El término municipal de Alicante tiene una superficie de 201,27 km² y cuenta con dos enclaves al norte y una isla al sur. Se divide oficialmente en 12 entidades singulares de población. A su vez, la entidad singular de Alicante se subdivide en 45 barrios. Esta división se utiliza en la elaboración de censos y en el recuento de votaciones electorales.

Entidades singulares y núcleos de población 

El término municipal de Alicante se divide en 12 entidades singulares. Cada una de ellas tiene, al menos, un núcleo de población. A efectos estadísticos, aquellos habitantes de una entidad singular que no se encuentran dentro de un núcleo de población se contabilizan en el epígrafe Diseminado.

Barrios 

El Ayuntamiento de Alicante subdivide la entidad singular de población de Alicante en 45 barrios. Para completar todo el término municipal, las estadísticas oficiales suelen añadir un barrio adicional, denominado Disperso Partidas, que incluye a las 11 entidades singulares restantes.

Los núcleos de población de Tángel y Villafranqueza-Palamó se integran en el barrio de Villafranqueza, mientras que el de Urbanova y la partida rural de Tabarca se integran en el barrio de El Palmeral-Urbanova-Tabarca.

Distritos 

La ciudad de Alicante se divide en cinco distritos que engloban una serie de zonas, no necesariamente circunscritas a los barrios oficialmente reconocidos, con el fin de facilitar la participación ciudadana en los asuntos locales.

Referencias